Występy w europejskich pucharach włoskiego klubu piłkarskiego SSC Napoli.

Wykaz spotkań pucharowych

1962–2000

2001–2020

2021−

Bibliografia 
 

SSC Napoli
Włoskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach